Název Smolenský potok má více vodních toků:

 Smolenský potok (přítok Odry) – pravostranný přítok Odry ve Vojenském újezdu Libava v okrese Olomouc
 Smolenský potok (přítok Svatavy) – levostranný přítok Svatavy v okrese Sokolov

